Ровное — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ровное — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Казахстан 
 Ровное — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.
 Ровное — до 1997 г. название села Бурыл Байзакского района Жамбылской области.

Киргизия 
 Ровное — село в Панфиловском районе Чуйской области.

Россия 
 Ровное — исчезнувшее село в Славгородском районе Алтайского края.
 Ровное — село в Благовещенском районе Амурской области.
 Ровное — посёлок в Валуйском районе Белгородской области.
 Ровное — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Ровное — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Ровное — село в Балахтинском районе Красноярского края.
 Ровное — село в Горшеченском районе Курской области.
 Ровное — посёлок в Хомутовском районе Курской области.
 Ровное — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Ровное — деревня в Боровичском районе Новгородской области, Ёгольское сельское поселение.
 Ровное — деревня в Боровичском районе Новгородской области, Железковское сельское поселение.
 Ровное — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Ровное — деревня в Невельском районе Псковской области, Ивановская волость.
 Ровное — деревня в Невельском районе Псковской области, Плисская волость.
 Ровное — деревня в Невельском районе Псковской области, Усть-Долысская волость.
 Ровное — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Ровное — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Ровное — деревня в Островском районе Псковской области.
 Ровное — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Ровное — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Ровное — посёлок в Дергачевском районе Саратовской области, упразднён в 2000 г.
 Ровное — посёлок городского типа в Ровенском районе Саратовской области.
 Ровное — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Ровное — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Ровное — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Ровное — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
 Ровное — железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ровное — село в Красногвардейском районе.
 Ровное — село в Первомайском районе.
 Ровное — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Ровное — исчезнувшее село в Черноморском районе.
 Ровное — исчезнувшее село в Сакском районе.

Украина 
 Ровное — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Ровное — село в Любомльском районе Волынской области.
 Ровное — село в Васильковском районе Днепропетровской области.
 Ровное — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Ровное — село в Покровском районе Донецкой области.
 Ровное — село в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Ровное — село в Тячевском районе Закарпатской области.
 Ровное — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Ровное — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Ровное — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Ровное — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Ровное — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Ровное — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Ровное — село в Дрогобычском районе Львовской области.
 Ровное — посёлок, Очаковском районе Николаевской области.
 Ровное — село в Березовском районе Одесской области.
 Ровное — село в Тарутинском районе Одесской области, Евгениевский сельский совет.
 Ровное — село в Тарутинском районе Одесской области, Ровненский сельский совет.
 Ровное — село в Пирятинском районе Полтавской области.
 Ровное — село в Путивльском районе Сумской области.
 Ровное — село в Геническом районе Херсонской области.
Ровное — до 1997 г. название села Серное в Мукачевском районе Закарпатской области.

См. также 
 Иваноровное